Thomas Collins (1825–1884) – brytyjski polityk
 Thomas Collins (1873–1927) – irlandzki duchowny anglikański, biskup
 Thomas Collins (1884–1945) – australijski polityk, poseł z okręgu Hume
 Thomas Collins (ur. 1947) – kanadyjski duchowny katolicki, kardynał